Schopenhauer:
 Arthur Schopenhauer
 Johanna Henrietta Schopenhauer

 (7015) Schopenhauer